Gerrit Krommert (Utrecht, 5 oktober 1929 – Utrecht, 7 mei 2015) was een Nederlands voetballer.

Biografie
Krommert maakte op 17-jarige leeftijd zijn debuut voor voetbalclub DOS. In het seizoen 1957/1958 werd DOS kampioen van Nederland.

In 1961 verhuisde hij naar de club HVC.

Gerrit was getrouwd met de zuster van Cor Luiten.

Overleed op 7 mei 2015 in Utrecht op 85-jarige leeftijd. De crematieplechtigheid vond plaats in crematorium Daelwijck.

Statistieken

Zie ook 
 Lijst van spelers van DOS
 Lijst van spelers van HVC

Nederlands voetballer